Vaulx puede referirse a: 

 Vaulx, comuna francesa situada en Paso de Calais; o
 Vaulx, comuna francesa situada en Alta Saboya.